Zoran Živković – calciatore croato
 Zoran Živković – allenatore di pallamano ed ex pallamanista serbo
 Zoran Živković – politico serbo
 Zoran Živković – scrittore serbo